Звягинцева: Звягинцева, Анна Викторовна (род. 1977) — доктор технических наук, профессор.
 Звягинцева, Вера Клавдиевна (1894—1972) — русская поэтесса и переводчик, заслуженный деятель культуры Армении.
 Звягинцева, Галина Юрьевна (род. 1986) — российская киноактриса.
 Звягинцева, Марина Леонидовна (род. 1964) — российский современный художник, куратор.
 Звягинцева, Софья Георгиевна (1901—1973) — советский педиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Звягинцева, Татьяна Дмитриевна (род. 1946) — советский и украинский учёный в области гастроэнтерологии.

Топонимы 
 Звягинцева — река в Сахалинской области.